ITS har forskellig betydning:

 Intelligente transportsystemer – system til effektiv trafikafvikling
 Identity, Tradition, Sovereignty – politisk gruppe i EU-parlamentet
 Incompatible Timesharing System - time-sharing styresystem